Cabras kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cabras, Sardinien, kommun, Sardinien, Provincia di Oristano,

Mexiko 

 Cabras, San Luis Potosí, ort, Villa de Reyes, 
 Cabras, Guanajuato, ort, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar